Zahrádka può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Zahrádka – comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň
Zahrádka – comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina